Шесть кораблей Королевского флота носили название HMS Lancaster, включая:

 HMS Lancaster — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1694 году; перестроен в 1722 и 1749 годах; разобран в 1773 году.
 HMS Lancaster — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; был заложен как ост-индский корабль, но был куплен Королевским флотом; спущен на воду в 1797 году; продан на слом в 1832 году.
 HMS Lancaster — 58-пушечный линейный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1823 году; разобран в 1864 году.
 HMS Lancaster — броненосный крейсер типа Кент; спущен на воду в 1902 году; отправлен на слом в 1920 году.
 HMS Lancaster — эскадренный миноносец типа Викс; первоначально был американским судном USS Philip; передан Британии в 1940 году; отправлен на слом в 1947 году.
 HMS Lancaster — фрегат типа 23; спущен на воду в 1990 году.